Каракия:
 Каракия — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Каракия — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Карагие — впадина в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.